Бен Ломонд има више значења:
 Бен Ломонд (Калифорнија)
 Бен Ломонд (Арканзас)